Het Bordtennis Danmark (BTDK) (voormalig Dansk BordTennis Union) is de koepelorganisatie in Denemarken voor de beoefening van het tafeltennis. De BTDK organiseert het tafeltennis in Denemarken en vertegenwoordigt het Deense tafeltennis op internationale sportevenementen.

De bond is opgericht op 16 januari 1943 en is lid van de International Table Tennis Federation. Anno 2018 telde de bond 9.290 leden, verspreid over 204 verenigingen.

Ledenaantallen
Hieronder de ontwikkeling van het ledenaantal en het aantal verenigingen:

Externe link
 Officiële website

Tafeltennis
Tafeltennis in Denemarken
Denemarken